Riviera – hotel i kasyno, położony przy bulwarze Las Vegas Strip w Winchester, w stanie Nevada
 Riviera – brytyjski serial telewizyjny, którego twórcą jest Neil Jordan
 Riviera – amerykański serial telewizyjny z 1987 roku w reżyserii Johna Frankenheimera
 Riviera – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas
 Riviera – centrum handlowe w Gdyni

Zobacz też 
 Riwiera